Флейта — музичний інструмент,
 у вузькому сенсі — поперечна флейта
 Флейта — різновид голанського вантажного парусника
 «Флейта» — протитанковий комплекс
 «Чарівна флейта» — опера В. А. Моцарта

Див. також 
 Фужер — склянка для шампанського, іноді називана «флейтою»